

Конінгем — місто, штат Пенсільванія
 Конінгем Тауншип — селище в окрузі Колумбія, штат Пенсильванія
 Конінгем Тауншип — селище, штат Пенсильванія